

Patronyme

A-D 
 Adrien Cayla-Legrand (1919-2007), comédien français ;
 Albert Legrand (1833-19?), industriel et homme politique français ;
 Alcide Legrand (né en 1962), lutteur français ;
 André Alexandre Legrand (1796-1862), homme politique français ;
 André Legrand (1896-1985), écrivain, scénariste, dialoguiste, producteur de cinéma français ;
 André Legrand (1939-), universitaire français ;
 Antoine Legrand ou Le Grand (1629-1699), philosophe français ;
 Augustin Legrand (né en 1975), comédien et humanitaire français ;
 Baptiste Alexis Victor Legrand (1791-1848), ingénieur français ;
 Benjamin Legrand (1950-), écrivain français ;
  (1901-1986), botaniste uruguayen ;
 Caroline Legrand (née en 1970), chanteuse française ;
 Christiane Legrand (1930-2011), chanteuse française, sœur de Michel Legrand ;
 Claude Juste Alexandre Legrand (1762-1815), militaire français ;
 Claude-Jacques Legrand (1928-2009), scénariste de bande dessinée français ;
 Claude Legrand dit Claude Dauphin (1903-1978), acteur français ;
 Claude Legrand dit Jean-Claude Dauphin (1948-), acteur français ;
 Claude Legrand (1966-), peintre français ;

E-I 
 Daniel Legrand dit Le Grand (1783-1859), industriel et philanthrope français ;
 David Legrand (né en 1972), lutteur français ;
 Dominique Legrand (1963-), écrivain français ;
 Edy Legrand (1892-1970), peintre français ;
 Émile Edmond Legrand-Girarde (1857-1924), militaire français ;
 Émile Legrand (1841-1903), helléniste français ;
 Éric Legrand (1956-), comédien français ;
 Ernest Legrand (1872-1912), sculpteur et peintre français ;
 Étienne Legrand, baron de Mercey (1755-1828), général de division français ;
 Fedde le Grand (né en 1977), DJ et producteur néerlandais ;
 François Legrand (1951-), artiste peintre français ;
 François Legrand (né en 1970), grimpeur français ;
 Frédéric Legrand (1810-1870), général français ;
 Gaëlle Legrand (1961-), actrice française ;
 Georges Legrand (1900-1988), personnalité du cinéma français ;
 Gérard Legrand (1927-1999), poète surréaliste et philosophe français ;
 Germain-Éloi Legrand (1693-1751), architecte français ;
 Géry Legrand (1837-1902), homme politique français ;
 Gilberte Legrand (18?-19?), chanteuse et actrice belge ;
 Gilles Legrand (né en 1958), réalisateur, producteur et scénariste français ;
 
 Ignace Legrand (1884-1969), écrivain français ;

J-L 
 
 Jacques-Guillaume Legrand (1743-1807), architecte et historien français ;
 Jean Legrand (1910-1982), écrivain français ;
 Jean-Baptiste Legrand (19?-), producteur et cinéaste français ;
 Jean-Charles Legrand (1900-1982), avocat et homme politique français ;
 Jean-Louis Legrand (né en 1949), joueur de handball français ;
 Jean-Luc Legrand (1755-1836), industriel, homme politique et philanthrope suisse ;
 Jean-Marie Legrand dit Jean Nohain (1900-1981), animateur et parolier français ;
 Jean-Raymond Legrand (né en 1957), dirigeant français de football ;
 Jérôme Legrand (1746-1817), homme politique français ;
 Joseph Legrand (1909-1998), homme politique français ;
 Jules Legrand (1857-1928), homme politique français ;
 Jules Legrand (1862-1936), personnalité politique française ;
 Julian Le Grand (né en 1945), universitaire britannique ;
 Léo Legrand (né en 1995), acteur français ;
 Léon Legrand (1869-1963), homme politique belge ;
 Léon-Victorin Legrand (1791-1878), homme politique et haut-fonctionnaire français ;
 Lise Legrand (née en 1976), lutteuse française ;
 
 
 Lucienne Legrand (1900-1987), actrice française ;
 Lucienne Legrand (1920-2022), actrice française ;

M-Z 
 Marc-Antoine Legrand (1673-1728), comédien et dramaturge français ;
 Maud Legrand (1976-), illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse ;
 
 Mirtha Legrand (née en 1927), actrice et animatrice de télévision argentine ;
 Monique Brossard-Le Grand (1927-2016), chirurgienne et psychiatre française ;
 Monique Legrand-Larroche (1962-), militaire française ;
  ;
 Patricia Legrand (1960-), actrice française ;
 Paul Emmanuel Legrand (1860-1936), peintre français ;
 Paul Legrand (1816–1898), mime français ;
 Paulette Legrand (1916-1994), enseignante française ;
 Philippe Legrand (né en 1958), athlète français ;
 Philippe Legrand (1962-), journaliste et écrivain ;
 Philippe-Ernest Legrand (1866-1953), helléniste français.
 
 Raymond Legrand (1908-1974), chef d'orchestre et compositeur français, père de Christiane et Michel Legrand ;
 
 Romain Le Grand (1972?-), producteur de cinéma français ;
 Théophile Legrand (1799-1877), industriel et homme politique français ;
 Thomas Legrand (né en 1963), journaliste français ;
 Ugo Legrand (né en 1989), judoka français ;
 Xavier Legrand (1979-), acteur français ;
 Yves Le Grand (1908-1986), physicien français ;
 Yves Legrand (né en 1935), footballeur français ;

Pseudonyme 
 Alfred Le Grand (1841-1909), peintre et caricaturiste français.
 Philippe Legrand, un des noms d'emprunt utilisés par le roi des Belges, Philippe, lors de ses déplacements privés.

Toponyme 

 Le Grand, une ville du comté de Marshall, en Iowa, aux États-Unis ;
 Avenue Legrand, une artère sur les territoires d'Ixelles, de Bruxelles et d'Uccle, en Belgique.

Autres 
 Legrand, groupe industriel français
 Caves Legrand, magasin spécialisé dans la vente de vin à Paris
 Étoile de Legrand, schéma ferroviaire français au départ de Paris (1842)
 Le Grand, future série télévisée policière produite par TF1, avec Jean Reno et Jill Hennessy

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français